La Ngà (xã), een xa in Đồng Nai
 La Ngà (rivier), een rivier in Vietnam
 La Ngà (meer), een meer in Vietnam